Чемпіонат Угорщини з футболу 1982—1983 — 81-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Раба.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Уйпешт Дожа взяв участь у Кубку володарів кубків 1983—1984 як володар Кубку Угорщини 1982—1983.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1982—1983
Угорщина
Угорщина
1982 в угорському спорті
1983 в угорському спорті